Charles Taylor puede referirse a:

 Charles Taylor (1948-), político liberiano - Presidente de Liberia (durante 1997-2003);
 Charles Taylor (1931-), filósofo e intelectual canadiense;
 Charles Taylor (1997-), futbolista panameño
 Charley Taylor (n/d), jugador de fútbol profesional.

Chuck Taylor puede referirse a:
 Chuck Taylor (1901–1969), jugador de baloncesto y el vendedor de zapatos.
 Chuck Taylor luchador profesional estadounidense.